Seznam divizij z zaporedno številko 79.

Seznam 
 Pehotne
 79. pehotna divizija (ZDA)
 79. ljudskogrenadirska divizija (Wehrmacht)

Glej tudi